

Sistemas de saúde
Medicare (Austrália)
Medicare (Canadá)
Medicare (Estados Unidos)
Medicare (Portugal)

Desambiguação